Сели́ще () — село на Украине, находится в Литинском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0522486201. Население по переписи 2001 года составляет 1770 человек. Почтовый индекс — 22307. Телефонный код — 4347.
Занимает площадь 0,362 км².

Адрес местного совета 
22307, Винницкая область, Литинский р-н, с. Селище, ул. Ленина, 58

Ссылки 
 Селище на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Литинского района